Springtown (Arkansas)
Springtown (Texas)

Desambiguações de topônimos